Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Park (Park County) :
 comté de Park (Colorado),
 comté de Park (Montana),
 comté de Park (Wyoming).